Ivan Hašek ist der Name folgender Personen:

*Ivan Hašek senior (* 1963), tschechischer Fußballspieler und -trainer
Ivan Hašek junior (* 1987), tschechischer Fußballspieler